Євробачення Юних Музикантів 2016 () — вісімнадцятий конкурс Євробачення юних музикантів, який проводився біля Кельнського собору, Кельн, Німеччина 3 вересня 2016 року. Вже вдруге поспіль Німецька компанія WDR приймала конкурс в Кельні та втретє в Німеччині, вперше у , а Даніель Хоуп з Таміною Каллер були ведучими шоу.

У конкурсі взяли участь одинадцять країн. Сан-Марино дебютував на конкурсі. Греція, Молдова, Нідерланди та Португалія відмовились від участі у конкурсі. Лукаш Дичко з Польщі переміг у конкурсі, Чехія та Австрія посіли друге та третє місця відповідно.

Місце проведення

Вибір місця проведення 
У 2016 році у проведенні Євробачення юних музикантів зацікавилися два міста – Будапешт і Кельн. Після презентації заявок членам керівної групи конкурсу представники норвезької телерадіокомпанії NRK, нідерландської телекомпанії Omroep NTR (NTR) і словенської телекомпанії RTV Словенія вирішили присудити проведення конкурсу 2016 року Кельну та Німецькому мовнику Westdeutscher Rundfunk (WDR).

Оголошення місця проведення 

9 грудня 2014 року було оголошено, що конкурс 2016 року відбудеться біля Кельнського собору в Кельні, Німеччина, 3 вересня 2016 року.  Це був другий раз поспіль, коли німецьке місто приймало Євробачення Юних Музикантів, останнє – Євробачення Юних Музикантів 2014 року. Змагання проходили вже вшосте під відкритим небом. Це був також третій раз, коли Німеччина була приймаючою країною, з першим у Берліні на Євробаченні Юних Музикантів Євробачення 2002.

Формат 
Кожен з одинадцяти учасників виконав твір тривалістю до шести хвилин, який оцінювало професійне журі з п’яти осіб. Кожен із членів журі коментував кожен виступ після того, як кожен учасник закінчив свій твір, додаючи взаємодії під час шоу. Після всіх виступів журі виставило бали кожному учаснику, за підсумками яких було визначено переможця. Учасники, які посіли перше, друге та третє місця, отримали призи. Кельнський симфонічний оркестр WDR під керівництвом Клеменса Шульдта супроводжував кожного з одинадцяти музикантів-учасників під час їхніх виступів.

Ведучі 

28 квітня 2016 року ЄМС та телекомпанія WDR оголосили, що Даніел Хоуп і Таміна Каллерт будуть ведучими вісімнадцятого Євробачення Юних Музикантів..

Журі 
Список членів журі: 

 Юліан Рахлін – переможець Євробачення юних музикантів 1988, що представлв Австрію.
 Джонатан Коен – художній керівник і засновник британського ансамблю старовинної музики Arcangelo.
 Tine Thing Helseth – посіла друге місце на Євробвченні Юних Музикантів 2006, представляючи Норвегію, і переможець Echo Klassik 2013 року в номінації «Молодий артист року».
 Андреас Мартін Хофмейр – австрійський тубіст і лауреат 2013 Echo Klassik Інструменталіст року. Також написав пісню «Nackert» у виконанні LaBrassBanda, яка посіла друге місце на Unser Song für Malmö, національній програмі відбору Німеччини на пісенний конкурс Євробачення 2013.
 Аліса Сара Отт – німецько-японська піаністка та переможниця конкурсу Echo Klassik 2010 року як молодий артист року.

Країни-учасниці 
Очікувалося, що відбірковий півфінал конкурсу відновиться цього року , перший півфінал був запланований на 28 серпня 2016 року, другий — на 29 серпня, а фінал — на 3 вересня 2016 року . Πівфінали пізніше були скасовані через малу кількість країн-учасниць.  Цього року в конкурсі брали участь лише одинадцять країн. Сан-Марино дебютував на Євробаченні юних музикантів. Греція , Молдова , Нідерланди та Португалія відмовилися від участі цьогорічного конкурсу.

Фіналісти 

Гранд-фінал відбувся 3 вересня 2016 року. Нагороди отримали країни, що ввійшли у топ 3: третє місце — 3000 євро, друге – 7000 євро, а переможець – 10 000 євро та сольний концерт із симфонічним оркестром WDR Cologne. У табліці їх позначено бронзою, сріблом та золотом. Результати розміщення решти учасників невідомі та ніколи не оприлюднювалися ЄМС.

Інші країни

Активні члени ЄМС 
  Бельгія – 20 жовтня 2015 року бельгійська телекомпанія Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) оголосила, що не планує повертатися в 2016 році. Востаннє Бельгія брала участь на Євробаченні Юних Музикантів у 2006 році.
  Кіпр – 18 жовтня 2015 року Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC) оголосила, що не братиме участі на конкурсі. Востаннє Кіпр брав участь узаході Young Musicians у 2010 році.
  Греція – Грецька телерадіокомпанія Hellenic Broadcasting Corporation (ERT) відмовилася від участі в конкурсі 2016 року після участі в Євробаченні юних музикантів 2014 року. Причини відмови не опубліковано.
  Ізраїль – 19 жовтня 2015 року Управління телерадіомовлення Ізраїлю (IBA) оголосило, що вони не братимуть участі в заході. Остання і єдина участь Ізраїлю була у Євробаченні Юних музикантів 1986 року.
  Латвія – 15 жовтня 2015 року латвійська телекомпанія Latvijas Televīzija (LTV) оголосила, що не братиме участі в конкурсі 2016 року. Востаннє Латвія брала участь у Євробаченні Юних Музикантів у 2004 році.
  Молдова — Молдавська телерадіокомпанія TeleRadio-Moldova (TRM) відмовилася від участі у конкурсі 2016 року після участі у Євробаченні Юних Музикантів 2014, але причина відмови не була оприлюднена.
  Нідерланди — Нідерландська телерадіокомпанія Nederlandse Omroep Stichting (NOS) відмовилася від участі у конкурсі 2016 року після участі у Євробаченні Юних Музикантів 2014, але причина відмови не була оприлюднена.
  Португалія — португальська телерадіокомпанія Rádio e Televisão de Portugal (RTP) відмовилася від участі у конкурсі 2016 року після участі у Євробаченні Юних Музикантів 2014, але причина відмови не була оприлюднена.

Трансляція

Див. також 
 Пісенний конкурс Євробачення 2016
 Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2016

Примітки 

Євробачення Юних Музикантів
2016 у Німеччині
2016 у Кельні
2016 у телебаченні
Культура Кельна